Ростисла́в Алекса́ндрович Широ́ких (1926—30 января 1993) — диктор Ленинградского радио и телевидения, народный артист РСФСР (16.04.1979).

Биография 
Родился в 1926 году.

Участник Великой Отечественной войны, в годы блокады был мичманом Ладожской военной флотилии, участвовал в обеспечении работы Дороги жизни.

После войны некоторое время был актёром Академического Большого драматического театра им. М. Горького.
Затем принят на должность диктора в Ленинградский комитет по радиовещанию и телевидению. Был ведущим выпусков «Последних известий», концертов, публицистических программ.

Многолетний ведущий телевизионных и радио трансляций с праздничных парадов и демонстраций на Дворцовой площади в Ленинграде.

Особую известность приобрёл как многолетний ведущий торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище в День Победы, на которой проникновенно читал стихи Ольги Берггольц, Александра Твардовского, Михаила Дудина, Сергея Орлова, Юрия Воронова, Сергея Давыдова и других.

Супруга — Нелли Владимировна Широких, диктор Ленинградского телевидения. Некоторые передачи они вели совместно.

Скончался 30 января 1993 года в больнице от сердечно-сосудистой недостаточности и ишемической болезни сердца. Похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Звания 
 Заслуженный артист РСФСР (06.05.1972)
 Народный артист РСФСР (16.04.1979)

Ссылки 
 ДИКТОРЫ РАДИО — Широких Ростислав Александрович
 Юрий Казаков. Арктур - гончий пёс. Читает Ростислав Широких
 Памятник на могиле Ростислава Широких на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге
 Диктор Ленинградского радио Ростислав Широких (видео)

Народные артисты РСФСР
Телеведущие СССР
Дикторы радио
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Телеведущие Пятого канала (Россия)